Bruno Abakanowicz – matematico, inventore ed elettrotecnico polacco-lituano
 Magdalena Abakanowicz – scultrice polacca